Route nationale 27 (Algerije)
Route nationale 27 (België)
Route nationale 27 (Estland)
Route nationale 27 (Frankrijk)
Route nationale 27 (Italië)
Route nationale 27 (Luxemburg)
Route nationale 27 (Marokko)
Route nationale 27 (Madagaskar)